Daydreamin' – album dei Dinasty del 1986
Daydreamin' – singolo di Lupe Fiasco del 2006, dall'album Food & Liquor
Daydreamin' – singolo di Tatyana Ali del 1998, dall'album Kiss the Sky

Pagine correlate 
Daydreaming